Wojciech Zawadzki (ur. 1964) – polski ksiądz katolicki, prof. dr. hab. nauk humanistycznych z zakresu historii na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 Wojciech Zawadzki (1950–2017) – polski fotograf, członek Związku Polskich Artystów Fotografików
 Wojciech Zawadzki – polski wojskowy, muzealnik, historyk wojskowości
 Wojciech Zawadzki, Słoń (ur. 1983) – polski raper